Omurtag se poate referi la:
 Omurtag, Cneaz al bulgarilor
 Omurtag, oraș în regiunea Târgoviște, Bulgaria